

Moldavia
Glodeni, uno dei 32 distretti del Paese
Glodeni, capoluogo dell'omonimo distretto

Romania
Glodeni, comune del distretto di Dâmbovița
Glodeni, comune del distretto di Mureș